Folie à Deux – album dei Fall Out Boy
Folie à deux – sindrome psichiatrica